Чужга:
 Чужга — волость в составе Чарондской округи.
 Чужга — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Чужга — река в Вологодской области, впадает в реку Вожега, относится к бассейну Онеги.